Ravalli bezeichnet:

 Anthony Ravalli (1812–1884), italienisch-amerikanischer Jesuit und Missionar 

 Ravalli (Montana), eine Ortschaft im Lake County, im US-Bundesstaat Montana
 Ravalli County, ein County im US-Bundesstaat Montana